Gates [gejts] je anglické jméno:

příjmení
 Bill Gates (* 1955) – spoluzakladatel společnosti Microsoft
 David Gates (* 1940) – americký zpěvák-skladatel
 Melinda Gatesová (* 1964) – americká manažerka a filantropka, manželka Billa Gatese 
 Reginald Ruggles Gates (1882–1962) – kanadský antropolog, botanik a genetik
 Robert Gates (* 1943) – americký politik, ministr obrany USA
 Synyster Gates (* 1981) – americký hudebník

jiný význam
 The Gates of Oblivion – album kapely Dark Moor

Externí odkazy